Чхонджу:

 Чхонджу — город в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея.
 Чхонджу — южнокорейский аэропорт совместного базирования, расположенный в пригороде Чхонджу.
 Чхонджу — корейский традиционный спиртной напиток, напоминающий саке.